

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 oro (Tokyo 1964 nel concorso a squadre)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ginnasti sovietici